Кастехо́н-де-Вальдеха́са (, ) — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Синко-Вильяс. Занимает площадь 110,1 км². Население — 283 человека (на 2010 год). Расстояние — 45 км до административного центра провинции.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Сарагосы
Населённые пункты Сарагосы